Birmingham eller City and Borough of Birmingham är ett storstadsdistrikt i West Midlands i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Distriktet har 1 073 045 invånare (2011).

Följande samhällen finns i City and Borough of Birmingham:

 Birmingham
 Royal Sutton Coldfield
 Acocks Green
 Bartley Green
 Hockley

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Birmingham
Birmingham
Birmingham